Zakaz pobytu punków (niem. Punkverbot) – wydany w 2002 roku przez zarząd badeńskiego miasta  Karlsruhe zakaz pobytu osób, które zaliczają się do środowisk punkowych ("Punk-Szene") na obszarze ograniczonym ulicami: Kaiserstraße, Fritz-Erler-Straße, Markgrafenstraße i Zähringerstraße, a zatem na Kronenplatz. Zakaz został wydany na okres od 6 lipca 2002 do 31 października 2002.

Uzasadnienie zakazu przez władze miasta 
 nadmierna konsumpcja alkoholu w miejscach publicznych (przez członków środowisk punkowych)
 przeklinanie, zaczepianie, znieważanie, opluwanie, zabrudzanie i groźby wobec przechodniów
 grupowe przebywanie, nocowanie, siedzenie w centralnych miejscach śródmieścia
 zanieczyszczanie ulic, dróg i placów
 demonstracyjne oddawanie moczu i kału w miejscach publicznych
 natarczywe żebranie
 prowadzenie i wypuszczanie psów, które mogą stanowić zagrożenie dla przechodniów

Następstwa 
Zakaz pobytu punków wywołał falę protestów nie tylko wśród osób, których bezpośrednio dotyczył, lecz również wśród obrońców praw człowieka oraz zatroskanych obywateli z całej Republiki Federalnej.
14 sierpnia 2003 władze miasta Karlsruhe publicznie wyraziły przeprosiny za ustanowiony przepis.

Linki zewnętrzne 
 Tekst przepisu
 Przeprosiny władz miasta

Karlsruhe
Punk